Колберт има више значења:
 Округ Колберт (Алабама)
 Колберт (Џорџија)
 Колберт (Оклахома)